William Steuart est un nom  pouvant désigner :

Écosse 
  (1643-1726), officier et homme politique écossais
  (1686-1768), homme politique écossais

Maryland 
  (1816-1889), médecin et militaire américain
  (1780-1839), homme politique américain, maire de Baltimore
  (1754-1839), planteur colonial américain

Voir aussi 
  (né en 1936), nageur olympique sud-africain
 
 
 

Steuart, William